Hunter Lahache (né le  à Kahnawake, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior de quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il excelle dans le rôle de « policier », avec les Remparts de Québec, les Screaming Eagles du Cap-Breton et les Cataractes de Shawinigan, il signe un premier contrat professionnel. Il se joint alors aux Royals de Reading lors de la saison 2002-2003 de l'ECHL, équipe avec laquelle il récolte 4 points en 49 parties.

En 2003-2004, il évolue 27 matchs avec les Chiefs de Laval de la Ligue de Hockey Senior Majeur du Québec et 21 matchs avec les T-Birds de Winston-Salem dans la South East Hockey League qui est l'un des plus bas niveau dans le hockey professionnel nord-américain.

Après deux saisons dans les rangs professionnels, il évolue pendant quatre saisons dans la Ligue centrale de hockey (LCH-AAA).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|1998-1999 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||27 ||0 ||0 ||0 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||29 ||1 ||2 ||3 ||55 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1999-2000 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||59 ||0 ||3 ||3 ||317 ||4 ||0 ||0 ||0 ||23
|-
|2000-2001 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||60 ||3 ||9 ||12 ||466 ||12 ||0 ||7 ||7 ||35
|- 
|rowspan="2"|2001-2002 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||38 ||1 ||10 ||11 ||288 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||26 ||1 ||3 ||4 ||225 ||11 ||1 ||0 ||1 ||72
|-
|2002-2003 ||Royals de Reading ||ECHL ||49 ||0 ||4 ||4 ||128 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Chiefs de Laval ||LHSMQ ||27 ||1 ||2 ||3 ||119 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||T-Birds de Winston-Salem ||SEHL ||21 ||1 ||2 ||3 ||228 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Xtrême de Shawinigan ||LCH-AAA ||11 ||0 ||2 ||2 ||154 ||12 ||0 ||4 ||4 ||97
|-
|2005-2006 ||Xtrême de Shawinigan ||LCH-AAA ||15 ||0 ||2 ||2 ||178 ||14 ||0 ||2 ||2 ||137
|- 
|2006-2007 ||Xtrême Bionest de Shawinigan ||LCH-AAA ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||7
|-
| rowspan="2" |2007-2008 ||Xtrême Bionest de Shawinigan ||LCH-AAA ||27 ||0 ||4 ||4 ||217 ||10 ||1 ||1 ||2 ||161
|-
||Xtrême Bionest de Shawinigan ||Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||10

Notes et références 

Naissance en septembre 1981
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Chiefs de Laval
Défenseur de hockey sur glace